Trois îles portent le nom de Île Howe. Il s'agit de :
 Île Howe, île française de l'océan Indien ;
 Île Lord Howe, île à l'est de l'Australie ;
 l'atoll de Ontong Java fut aussi appelé île Lord Howe par le passé.